Ладыгино — название ряда населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Ладыгино — деревня в Череповецком районе.

Калининградская область 
 Ладыгино — посёлок в Ладушкинском городском округе.

Калужская область 
 Ладыгино — деревня в Перемышльском районе.
 Ладыгино — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Ладыгино — деревня в Галичском районе.

Курская область 
 Ладыгино — деревня в Дмитриевском районе.

Московская область 
 Ладыгино — деревня в Можайском районе.
 Ладыгино — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Ладыгино — деревня в Воскресенском районе.
 Ладыгино — деревня в Лукояновском районе.

Оренбургская область 
 Ладыгино — деревня в Саракташском районе.

Орловская область 
 Ладыгино — деревня в Малоархангельском районе.

Псковская область 
 Ладыгино — деревня в Глубоковской волости Опочецкого района.
 Ладыгино — деревня в Макушинской  волости Опочецкого района.
 Ладыгино — деревня в Палкинской волости Палкинского района.
 Ладыгино — деревня в Качановской волости Палкинского района.
 Ладыгино — деревня в Порховском районе.
 Ладыгино — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Ладыгино — деревня в Сычёвском районе.

Тверская область 
 Ладыгино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Ладыгино — деревня в Кашинском районе.
 Ладыгино — деревня в Оленинском районе.
 Ладыгино — деревня в Старицком районе.

Ярославская область 
 Ладыгино — деревня в Даниловском районе.
 Ладыгино — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Ладыгин
 Лодыгино